Инстанция (от  — непосредственная близость) — звено в системе соподчинённых органов (государственных, судебных, партийных и т. д.).

Инстанция — термин административного и судебного права, обозначающий позицию, которую занимает данное учреждение в иерархии органов и учреждений той же системы. 

Судебная инстанция — суд, рассматривающий дела на определённой стадии процесса.
 Суд первой инстанции
 Суд кассационной инстанции
 Суд апелляционной инстанции
 Суд надзорной инстанцииИнстанция - instancia - instation - in station (in) в (station) станции,  (in) [входящая часть] являющаяся частью (station) [составляющего, общего] Простыми словам - ИнСтанция - часть составляющая целое.

Другое 
Инстанция в логике (устаревший термин) — пример, приводимый для опровержения ложного вывода (ложной индукции), умозаключения слишком широкого или слишком узкого.

Примечания